Aiza puede estar haciendo referencia a:

 Aiza Seguerra, actriz y cantante filipina; 
 Jaime Kuri Aiza, director de cine mexicano;
 la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, por sus siglas.